Wangerin ist der Familienname folgender Personen:
 
 Claudia Wangerin (* 1976), deutsche Journalistin
 Gerda Wangerin (* 1941), deutsche Architektin und Professorin
 Mike Wangerin (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Walther Leonhard Wangerin (1884–1938), deutscher Botaniker
 Wolfgang Wangerin (* 1944), deutscher Germanist

Wangerin ist die deutsche Bezeichnung folgender Orte in Polen:
 Wangerin, ehemals im Kreis Briesen, Ort in der Gmina Ryńsk in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe: Węgorzyn (Ryńsk)
 Wangerin, ehemals im Kreis Greifenberg, Ort in der Gmina Karnice in der Woiwodschaft Westpommern; siehe: Węgorzyn (Karnice)
 Wangerin, ehemals im Kreis Regenwalde, Stadt in der Woiwodschaft Westpommern; siehe: Węgorzyno